Гимн Румынии ( «Проснись, румын!») — гимн Румынии с 1989 года и гимн Молдавии в 1917—1918 и 1991—1994 годах. Стихи национального гимна Румынии принадлежит Андрею Мурешану (1816—1863), поэту романтического направления, журналисту, переводчику, трибуну эпохи Революции 1848. Стихотворение «Эхо» («Un răsunet») А. Мурешану, опубликованное во время революции 1848 года, было положено на музыку в несколько дней.

Музыка была по официальной версии написана Антоном Панн (1796—1854), поэтом и этнографом, человеком большой культуры, певцом и автором учебников музыки. По другой версии, она является обработкой церковного гимна Из груди матери моей (), выполненной Георге Ученэску (1820—1897), другом Мурешану.

Исполнение 
Государственный гимн Румынии состоит из 11 строф, четыре из них должны исполняться в торжественных случаях (выделены жирным шрифтом). Впервые было исполнено 29 июня 1848 года в Рымнику-Вылча. Название «Пробудись, румын!» имеет как социальный, так и национальный уровень:
 социальный, потому что накладывает постоянное состояние обеспечивающее переход к новому миру;
 национальный, потому что присоединяет это пробуждение исторической традиции.

Гимн содержит возвышенное «сейчас или никогда», существующее в других национальных гимнах, от «Пайона» с которым греки воевали в Марафоне и Саламине до «Марсельезы» французской революции.

Текст

См. также 
 Три цвета (гимн)
 Да здравствует король (гимн)
 Гимн Молдавии

Примечания

Ссылки 
 Музыка гимна (без слов)
  «Deşteaptă-te, române!» mp3
 

Румыния
Государственные символы Румынии
История Молдавии
Песни 1848 года
Румынская музыка
Песни Румынии
Песни на румынском языке